Виталий Анатольевич Самойлов (, 17 апреля 1962, Рига, Латвийская ССР, СССР) — советский и латвийский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Чемпион Европы среди юниоров (1980), признан лучшим вратарём турнира. Начал спортивную карьеру в команде «Латвияс берзс» Рига. В 1981—1989 годах выступал за клуб «Динамо» (Рига), в 1990—1991 — «Сокол» (Киев). Серебряный призёр чемпионата СССР 1988 года. Всего в высшей лиге провёл 231 матч. После распада СССР выступал за латвийские команды «Latvijas zelts» (1992—1993) и «Alianse» (1996).

Чемпион Зимних Олимпийских игр 1988 года. Серебряный призёр Кубка Канады 1987. Всего в составе сборной Советского Союза провёл 10 матчей.

Был тренером вратарей сборной Латвии, а также (в 2007 году) новокузнецкого «Металлурга».

Примечания

Ссылки 
 
 Кузнецы славы. Часть 88.

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Латвияс Зелтс»